Putia bezeichnet zwei Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:
Putia in Byzacena
Putia in Numidia